Lorre ist der Künstlername folgender Personen:

 Chuck Lorre (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor, Regisseur, Komponist und Dramaturg
 Peter Lorre (1904–1964), US-amerikanisch-österreichischer Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Peter B. Lorre (* 1984), deutscher Gitarrist, Sänger und Komponist